Константин Лакербай: Лакербай, Константин Антонович (1889—1918) — абхазский военнослужащий, художник, третий сын Мурзакана Лакрба.
 Лакербай, Константин Шаханович (1871—?) — племянник Мурзакана Лакрба.